Benalla, ville en Australie ;
 Bourg de Benalla, zone d'administration locale dans le nord-est du Victoria, dont la ville de Benalla est le centre administratif.

 Abdelkarim Brahmi-Benalla, nom du rappeur français Rim'K.
 Alexandre Benalla, adjoint du chef de cabinet du président de la république Emmanuel Macron ;
 El Hadj Benalla, président de l'Assemblée nationale algérienne de 1963 à 1965 ;
 Jalal Benalla (1983-), judoka français et agent de joueur de football ;

Voir aussi 
 Affaire Benalla, affaire judiciaire et politico-médiatique française impliquant entre autres personnes Alexandre Benalla, adjoint du chef de cabinet du président de la république Emmanuel Macron